Hahnenhof ist ein Ortsname:

 Hahnenhof (Frankenthal), Siedlungsplatz der kreisfreien Stadt Frankenthal, Rheinland-Pfalz
 Hahnenhof (Heinersreuth), Weiler der Gemeinde Heinersreuth, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Hahnenhof (Oberschlettenbach), Wohnplatz der Ortsgemeinde Oberschlettenbach, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Hahnenhof (Tapfheim), Gemeindeteil von Tapfheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern

Hahnenhof ist ein Bauwerksname:
 Hahnenhof (Bad Kreuznach), Anwesen im Ort Bad Münster am Stein des Stadtteils Bad Münster am Stein-Ebernburg von Bad Kreuznach, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Hahnenhof (Erftstadt), Anwesen in Erp, Stadtteil von Erftstadt, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hahnenhof (Ingolstadt), ehemaliger Ökonomiehof der Jesuiten, Harderstraße 24, kreisfreies Ingolstadt, Bayern; Baudenkmal
 Hahnenhof (Pulheim), Anwesen in Stommelerbusch, Stadt Pulheim, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen; Baudenkmal

 Weingut Toni Jost – Hahnenhof, Winzereibetrieb in Bacharach, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Hahnhof